En geometría diferencial, un vector tangente es un vector velocidad de una curva, que indica la dirección de movimiento de la misma. Puede definirse de diversas formas:
Como el gradiente de una curva vectorial, en geometría diferencial de curvas; o
Como un miembro del espacio tangente, en geometría diferencial de variedades.